Emei peut faire référence :
 à Emei, une ville de Taïwan ;
 au mont Emei, l'une des quatre montagnes sacrées bouddhiques de République populaire de Chine, dans la province du Sichuan.

Voir aussi 
 Emeishan, la ville-district du Sichuan qui doit son nom au mont Emei.